Eufemo – personaggio della mitologia greca, figlio di Poseidone e di Europa, membro degli Argonauti
 Eufemo – personaggio della mitologia greca, figlio di Trezeno, condottiero dei Ciconi
 Eufemo – personaggio della mitologia greca, discendente di Axius e padre di Eurybarus. Quest'ultimo s'innamorò di Alcioneo